Grba je naziv za okruglastu izbočinu ili izraslinu na tijelu, kao:
 na leđima (i ljudi)
 na kljunu, na primjer kod grbavog labuda

ili
 za izraslinu u kojoj deve starog svijeta odlažu rezerve masti
 Grba (prezime)